Lagutskottet kan avse:

Lagutskottet (Finland)
Lagutskottet (Sverige)